Hardin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hardin County, een reeks county's.
Hardin (Illinois)
Hardin (Kentucky)
Hardin (Missouri)
Hardin (Montana)
Hardin (Texas)
Personen
Garrett Hardin, een Amerikaans ecoloog.
Glen Hardin, een Amerikaanse pianist, arrangeur en songwriter.
Louis T. Hardin, de echte naam van de artiest Moondog.
Melora Hardin, een Amerikaans actrice.
Tim Hardin, een Amerikaanse folkzanger.